

Вирембув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вирембув — село в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства